Округ Брайан  — округ в штате Оклахома, США. Население округа на 2000 год составляло 36 534 человек. Административный центр округа — город Дьюрант.

География 

Округ имеет общую площадь 2443 км² из которых 2354 км² приходится на сушу и 90 км² (3,67 %) на воду.

Основные автомагистрали 

  Автомагистраль 69/Автомагистраль 75
  Автомагистраль 70

Соседние округа 

 Атока (север)
 Чокто (восток)
 Ламар, Техас (юго-восток)
 Фаннин, Техас (юг)
 Грейсон, Техас (юго-запад)
 Маршалл (запад)
 Джонстон (северо-запад)

Населённые пункты 

Округа Оклахомы